Haiyang bezeichnet:

 Haiyang (海阳市), Stadt in der chinesischen Provinz Shandong
 Haiyang (Haigang) (海阳镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Haigang von Qinhuangdao in der chinesischen Provinz Hebei
 Haiyang (Xiuning) (海阳镇), Großgemeinde im Kreis Xiuning der Stadt Huangshan in der chinesischen Provinz Anhui
 Haiyang (Changhai) (海洋乡), Gemeinde im Kreis Changhai der Stadt Dalian in der chinesischen Provinz Liaoning
 Haiyang (Lingchuan) (海洋乡), Gemeinde im Kreis Lingchuan der Stadt Guilin im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Haiyang (Xiushan) (海洋乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Xiushan der Stadt Chongqing in China
 Eine Serie chinesischer Satelliten zur Meeresforschung (Haiyang 1A, Haiyang 2A etc.)